Toms bezeichnet:
 Toms (Unternehmen), dänischer Süßwarenhersteller
 TOM’S, japanisches Motorsportteam

Toms ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Toms (* 1947), österreichischer Politiker (ÖVP)
 David Toms (* 1967), US-amerikanischer Profigolfer 
 Edward Toms (1899–1971), britischer Leichtathlet
 Frank Toms (1937–2021), britischer Jazzpianist
 Frederick Toms (1885–1965), kanadischer Ruderer
 Ivan Toms (1952–2008), südafrikanischer Arzt und Menschenrechtsaktivist
 Jeff Toms (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Justine Toms (* 1971), bulgarische Unternehmerin, Dozentin und Autorin

Siehe auch: 
 Thoms
 Tom